Come to Me может означать:

 «Come to Me» — песня американского рэпера и продюсера Diddy из его четвёртого студийного альбома Press Play (2006).
 «Come to Me» — второй сингл пуэрто-риканского певца Рики Мартина из его второго сборника The Best of Ricky Martin (2002).